STV se može odnositi na:

 Srpska televizija iz Čikaga, preduzeće
 STV (TV kanal), škotski TV kanal